La Beta Ethniki 1984-1985 è la 26ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1985-1986
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1985-1986

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1984
Calcio nel 1985